Brens – Ain
Brens – Tarn